Journey (englisch für ‚Reise‘) steht für:

 Journey (Band), US-amerikanische Rockband
 Journey (Album), Debütalbum von Journey
 Journey (Computerspiel, 1989), Textadventure
 Journey (Computerspiel, 2012), Adventure-Spiel

Journey bezeichnet mehrere Automodelle:

 Dodge Journey, SUV der Marke Dodge
 Isuzu Journey, Kleinbus von Isuzu
 Isuzu Journey-Q, Kleinbus von Isuzu
 Isuzu Journey-K, mittelgroßer Bus von Isuzu

Siehe auch
 Journeys Vol. 1